Карл Франц Эдмунд Кречмер (; , Остриц — , ) — немецкий органист и композитор.

Сын директора городской школы, первые уроки музыки получил от отца. С 1846 года учился в Дрездене у Эрнста Юлиуса Отто и Иоганна Готлоба Шнайдера. С 1854 года работал в Дрезденском кафедральном соборе как органист, а затем и руководитель капеллы. Написал ряд опер, из которых наибольшей популярностью в Германии пользовались «Фолькунгер» (; 1874, Дрезден) и «Генрих Лев» (1877, Лейпциг), а также многочисленные духовные сочинения.

Похоронен на Старом католическом кладбище в Дрездене.

Примечания

Ссылки 
 

Композиторы Германии
Органисты Германии
Академические музыканты Германии